Le tournoi de tennis de Washington 2014 est un tournoi de tennis sur surface dure se tenant du 28 juillet au 3 août.

Faits marquants 
 Le Canadien Milos Raonic remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à son compatriote Vasek Pospisil. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău s'imposent en finale face à Samuel Groth et Leander Paes. Il s'agit du  en double pour Rojer et du  pour Tecău.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington (WTA 2014)
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2014
Washington
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en juillet 2014
Tennis en août 2014
Sport aux États-Unis en juillet 2014
Sport aux États-Unis en août 2014